Deze lijst geeft de vriendschappelijke voetbalinterlands van het A-elftal van het IJslands voetbalelftal tegen de A-elftallen van de tegenstander weer. De eerste interland werd in 1930 gespeeld.

Vriendschappelijke wedstrijden

1930 - 1959

1960 - 1979

1980 - 1999

2000 - heden

Zie ook 
 IJslands voetbalelftal
 Kwalificatiewedstrijden IJslands voetbalelftal